Николай Афанасьевич Тищенко: Тищенко, Николай Афанасьевич (1905—1984) — советский инженер-электромеханик, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Тищенко, Николай Афанасьевич (1925—1996) — советский и белорусский медик.